Het uit Japan afkomstige onderdeel Keirin maakt sinds 1980 deel uit van de Wereldkampioenschappen baanwielrennen, sedert 2002 ook voor de vrouwen.

Medaillewinnaars

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Mannen

Vrouwen 

(Bijgewerkt t/m WK 2022)

Wereldkampioenen keirin
Lijsten Keirin